Scott Hamilton – pattinatore su ghiaccio statunitense
Scott Hamilton – musicista jazz statunitense
Scott Hamilton – rugbista a 15 neozelandese
Scott Hamilton – politico canadese